Марсилия реснитчатая, ичи-ичи, или реснитчатый водный клевер, () — вид водных папоротников рода Марсилия, эндемик Гавайских островов. Встречается на островах Оаху, Молокаи и Ниихау.

Примечания

Ссылки 
 

Марсилиевые
Эндемики Гавайских островов
Флора Океании